Miejscowości w USA:
 Reyno – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Reyno (ang. Reyno Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph